Константин Валерьевич Жданов (род. 14 февраля 1968 года, Уфа, БАССР, СССР) — российский учёный-инфекционист, главный инфекционист Минобороны России, полковник медицинской службы, начальник кафедры и клиники инфекционных болезней (с курсом медицинской паразитологии и тропических заболеваний) Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, член-корреспондент РАН (2016), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2021).

Биография 

Родился 14 февраля 1968 года в Уфе, отец — Валерий Павлович Жданов, известный инфекционист, организатор военного и гражданского здравоохранения.

В 1991 году — с отличием окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова, после завершения учёбы был зачислен в адъюнктуру на кафедре инфекционных болезней.

С 1991 года по настоящее время — работает на кафедре инфекционных болезней ВМА, где прошёл путь от адъюнкта до начальника кафедры (с 2009 года).

В 2000 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Латентные формы вирусных гепатитов В и С у лиц молодого возраста».

В 2016 году — избран членом-корреспондентом РАН.

В 2021 году - присвоено почётное звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации.

Научная деятельность 

Возглавляемая им кафедра под его руководством ведет исследования социально значимых инфекций, таких как вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция, а также острых кишечных инфекций и нарушений микробиоценоза кишечника, гриппа, аденовирусной, менингококковой инфекции, паразитозов и тропических заболеваний.

Автор более 440 научных и учебно-методических трудов, в том числе руководства и учебника по инфекционным болезням, серии справочников и монографий.

Под его руководством защищено 3 докторских и 22 кандидатских диссертаций.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Медаль «За воинскую доблесть» I степени
 Медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением»
 Благодарность Президента Российской Федерации
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Военно-медицинской академии
Преподаватели Военно-медицинской академии
Инфекционисты по алфавиту
Инфекционисты России
Награждённые медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением»
Полковники медицинской службы (Российская Федерация)